Bitwa pod Cheroneą z 338 r. p.n.e między wojskami macedońskimi a ateńsko-tebańskimi
 Bitwa pod Cheroneą z 146 r. p.n.e między Rzymem a Związkiem Achajskim
 Bitwa pod Cheroneą z 86 r. p.n.e między Rzymem a Pontem